Petelinjek je lahko:
 Petelinjek, Novo mesto (naselje pri Novem mestu)
 Petelinjek pri Ločah (naselje v občini Slovenske Konjice)
 Spodnji Petelinjek (naselje pri Blagovici)
 Zgornji Petelinjek (naselje pri Blagovici)
 najvišji vrh Racne gore med Babnim Poljem in Hribom-Loškim potokom v bližini meje s Hrvaško (Prezidski kot), 1212 mnv

Glej tudi 
 Petelinje